Nebelhorn Trophy 2021 – trzecie zawody łyżwiarstwa figurowego z cyklu Challenger Series 2021/2022. Zawody rozgrywano od 22 do 25 września 2021 roku w hali Eissportzentrum Oberstdorf w Oberstdorfie.

Były to drugie, a zarazem ostatnie po mistrzostwach świata 2021 zawody, w których poszczególne reprezentacje walczyły o kwalifikacje olimpijskie na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2022 w Pekinie.

W konkurencji solistów zwyciężył Amerykanin Vincent Zhou, zaś w konkurencji solistek jego rodaczka Alysa Liu. W parach sportowych triumfowali Niemcy Minerva Fabienne Hase i Nolan Seegert, zaś w parach tanecznych Finowie Juulia Turkkila i Matthias Versluis.

Terminarz

Rekordy świata

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2021
2021 w łyżwiarstwie figurowym
2021 w Niemczech